la bataille de Carthage peut désigner différents événements :
 Bataille de Carthage (149 av. J.-C.) ;
 Bataille de Carthage (698) ;
 Bataille de Carthage (1861).